Un personnage de roman est un roman de Philippe Besson paru en .

Résumé 
Il traite de la campagne présidentielle au cours de laquelle l'écrivain s'est engagé auprès du candidat Emmanuel Macron, futur vainqueur et  président de la cinquième République française.

Roman de Philippe Besson
Roman français paru en 2017